O Primeira Divisão do Sal de 2018–19 foi a epoca de Liga Insular do Sal, competição de futebol.    O campeonato foi organizado-se por Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS). Foi o quarteiro tempo presentado com oito na Primeira Divisão e 14 jogos por clube, e o terceira com cinco na Segunda Divisão.  O temporada iniciado em 1 de dezembro e terminado em 24 de março. Todos o jogos jogarado na Estádio Marcelo Leitão, localiza-se na zona suleste do Espargos, na próxima temporada, clubes baseado em Santa Maria jogar em Estádio Djidjuca.

O campeão do torneio foi o Grupo Desportivo Oásis Atläntico conqustou o único título é jogarado em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2019.

Oásis Atlântico venceu 9 jogos e o novo recorde com 32 pontos e 23 golos (gols), Juventude do Sal artilheirado o mais gols com 27.

ASGUI finido o último posição e relegado e retornar na Segunda Divisão na próxima temporada.

Clubes

Primeira Divisão
Académica do Sal - Espargos
Académico do Aeroporto - Espargos
ASGUI - Santa Maria
Florença - Santa Maria
Juventude (Sal) - Morro Curral, Espargos
Grupo Desportivo Oásis Atlântico - Santa Maria
Palmeira
SC Santa Maria

Segunda Divisåo
Chã de Matias
Jovens Unidos - RIbeira Funda
Nova Geração
Os Gaviões - Hortelã
GDRC Pretória
Sport Clube Verdun

Resumo da Temporada
A edição 2018-19 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Grupo Desportivo Oásis Atlântico

Primeira Divisão

Classificação Final

Segunda Divisão
1a: Sport Club Verdun Pedra de Lume

Estadísticas
Melhor vitória::  ASGUI 0-7 Palmeira (15 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
Associação Regional do Futebol do Sal (ARFS) á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Sal
Sal
Sal